Электросонтерапия — это метод лечебного воздействия на ЦНС человека  импульсным током низкой частоты (1—150 Гц), малой силы (до 10 мА) и напряжением до 80 В.

Механизм действия 
Импульсные токи проникают в полость черепа через отверстия глазниц, они вызывают снижение восходящих активирующих влияний на кору головного мозга и усиливают внутреннее торможение. Также они активируют серотонинэргические нейроны дорсального шва. Серотонин приводит к снижению условнорефлекторной деятельности и эмоциональной активности. У пациента наступает состояние дремоты или сна.

Преимущества в сравнении со сном, вызванным лекарственными средствами 
Улучшается кровообращение, повышается минутный объём дыхания. Электросон стимулирует окислительно-восстановительные процессы, снижает болевую чувствительность, не вызывает привыкания. Кроме того, не вызывает снижения памяти и интеллекта.

Лечебные эффекты 
 седативный
 спазмолитический
 трофический
 секреторный

Есть и мнение, отрицающее лечебные эффекты электросна

Показания к применению 
 заболевания ЦНС (неврозы)
 заболевания сердечно-сосудистой системы (Артериальная гипертония)
 язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
 бронхиальная астма
 гормональные дисфункции
 половая недостаточность
 энурез
 инсульт и микроинсульт

Противопоказания к применению 
 эпилепсия
 пороки сердца
 острые воспалительные заболевания
 инфекционные болезни
 инфаркт миокарда
 стенокардия напряжения III ФК
 вторая половина беременности
 непереносимость электрического тока
Продолжительность процедуры составляет 20-40 минут. Курс состоит из 15-20 процедур, повтор курса через 2-3 месяца.

Примечания

Литература 
 Электросон // Руководство по физиотерапии и физиопрофилактике детских заболеваний. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Медицина, 1987.

Ссылки 
 Электросонтерапия // Физиотерапия : сайт

Электролечение
Сомнология
Методы лечения в психиатрии